A Kochana a Trubadurzy együttes 1970-ben megjelent harmadik nagylemeze, amelyet a Pronit adott ki. Katalógusszámai: XL 0637 (mono), SXL 0637 (stereo).

Az album dalai

A dalok az eredeti hanglemez kiadványon folytatólagosan vannak számozva mind a borítón, mind a címkén.

A oldal

 Tańczyć z tobą 		
 Księżycu pomóż 		
 Kochana 		
 Twarzą w twarz 		
 Zakochali się trubadurzy 		
 Gdzie jesteś ty, tam jestem ja 
 Nigdy więcej nie spotkamy się

B oldal

 Chłopiec z "Daru Pomorza" 		
 Powiedz co to za dziewczyna 		
 Gdy jesteś tu 		
 Nieuchwytna 		
 Cóż wiemy o miłości 		
 Spójrz, gaśnie dzień

Források

 http://www.discogs.com/Trubadurzy-Kochana-3/release/4222857

Trubadurzy-albumok
1970 nagylemezei